Сабін Аппельманс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Беате Райнштадлер.

Яна Новотна виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Ріттнер з рахунком 6–7, 6–3, 6–4 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Яна Новотна (переможниця)
  Іва Майолі (2-ге коло)
 n/a
  Каріна Габшудова (2-ге коло)
  Наталі Тозья (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Мередіт Макґрат (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1995 EA-Generali Ladies Linz Draw

1995
Тур WTA 1995